Charles Petty-Fitzmaurice ist der Name folgender Personen:

* Charles Petty-Fitzmaurice, 7. Marquess of Lansdowne (1917–1944), britischer Adliger
 Charles Petty-Fitzmaurice, 9. Marquess of Lansdowne (* 1941),  britischer Adliger